Francja:
 Auterive – gmina w regionie Midi-Pireneje
 Auterive – gmina w regionie Midi-Pireneje
 Auterive – gmina w regionie Midi-Pireneje

Zobacz też:
 Hauterive